Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jeff Tarango che ha battuto in finale Stéphane Simian 4-6 6-3 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (semifinali)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (primo turno)

 Jeff Tarango (campione)
 Assente
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1992
ATP Tour 1992